Baltasar Moscoso y Sandoval, (Santiago de Compostela, 9 de marzo de 1589 - Toledo, 17 de septiembre de 1665). Cardenal de la Iglesia católica y arzobispo español.

Biografía 
Hijo del conde de Altamira, Lope Moscoso Osorio y sobrino del duque de Lerma y cardenal Francisco Gómez Rojas de Sandoval (1553-1625), valido del rey Felipe III y también pariente del cardenal Bernardo Sandoval y Rojas (1546-1618).

Gracias a la protección e influencia familiar, tuvo una carrera rápida y brillante. Nombrado cardenal, con el título de la Santa Cruz de Jerusalén, cuando tenía 26 años de edad por el Papa Paulo V. Tuvo el encargo del rey Felipe III para solicitar de la Santa Sede en Roma su intervención contra los protestantes.

En Navalcarnero, el 17 de octubre de 1649 fue el encargado de oficiar el casamiento del rey Felipe IV con Mariana de Austria. Fue supremo Canciller de Castilla y consejero de Estado, nombrado por Felipe IV. Tuvo trato cercano con el beato Juan de Palafox quien en su testamento, le hereda el crucifijo mutilado que encontró en su viaje a Alemania y del que murió prácticamente abrazado. El crucifijo fue colocado en el convento de los Carmelitas descalzos de Toledo por indicaciones de Sandoval y hasta hoy los devotos le conocen como Cristo de Palafox.

Obispo de Jaén del 29 de abril de 1619 al 28 de mayo de 1646. Durante su mandato se hicieron grandes obras en la Catedral.
Arzobispo de Toledo del 28 de mayo de 1646 al 17 de septiembre de 1665.

Está enterrado en la catedral de Toledo, en la capilla de la Descensión.

Enlaces externos 
Catholic hierarchy
 GCatholic
 «Baltasar Moscoso y Sandoval» Diccionario Biográfico español, Real Academia de la Historia, voz firmada por Ángel Fernández Collado
 Don Baltasar Moscoso y Sandoval, el Cardenal de Santa Potenciana, personaje clave en el desarrollo cultural de Jaén durante la primera parte del siglo XVII

Obispos de España del siglo XVII
Cardenales de España del siglo XVII
Cardenales creados por Paulo V
Obispos de Jaén
Arzobispos de Toledo
Nacidos en Santiago de Compostela
Políticos de España del siglo XVII
Fallecidos en Madrid